Мистер баскетбол США () или ESPN RISE National Player of the Year — титул, ежегодно присуждаемый лучшему баскетболисту США среди учащихся старшей школы. Титул начали присуждать в 1996 году медиакомпании Student Sports, которую в 2008 году приобрела ESPN. С 2003 по 2009 годы титул присуждали представители компании-разработчика видеоигр EA Sports, в настоящее время этим занимаются редакторы журнала ESPN HS, посвящённого школьному спорту в США. Редакция журнала также раздала титулы игрокам прошлых лет, начиная с 1955 года.

Примечания

Ссылки 

 Mr. Basketball USA winners

Баскетбольные награды